Un dramma al circo – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Società Italiana Cines
Un dramma al circo – film del 1914 prodotto dalla S.A.I.C.
Un dramma al circo (Manege)  – film del 1937 diretto da Carmine Gallone